Die Aamulehti Tampere Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Juli 2016 in Tampere stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 143 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 142 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 152 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Tampere